Alexander Cairncross ist der Name folgender Personen:

* Alexander Cairncross (Bischof) (1637–1701), schottischer Geistlicher, Erzbischof von Glasgow
 Alexander Kirkland Cairncross, eigentlicher Name von Alec Cairncross (1911–1998), britischer Ökonom und Staatsbeamter
 Alexander Messent Cairncross, eigentlicher Name von Sandy Cairncross (* 1948), britischer Epidemiologe